Святосла́в Афана́сьевич Рае́вский (6 июня 1808 года, Санкт-Петербург — 1876, Санкт-Петербург) — государственный чиновник, литератор, этнограф, близкий друг поэта М. Ю. Лермонтова.

Биография 
Родился в семье саратовского дворянина Афанасия Гавриловича Раевского, служившего в 1806—1820 годах смотрителем пензенского уездного училища. В Пензе, в семье Раевских, часто гостила Е. А. Арсеньева — бабушка М. Ю. Лермонтова, которая стала крёстной матерью Святослава Афанасьевича.

В 1823—1827 годах учился на словесном отделении Московского университета. В аттестате об окончании университета указаны прослушанные им курсы лекций по российской, французской и латинской словесности, географии, хронологии, генеалогии, нумизматике, геральдике, поэзии, физике, алгебре, геометрии, минералогии и сельскому хозяйству.

С 1831 года — в Санкт-Петербурге, служил секретарём, помощником столоначальника, столоначальником в Департаменте государственного имущества Министерства финансов Российской империи. С мая 1836 года — столоначальник Департамента военных поселений Военного министерства Российской империи. В эти годы проживал в петербургском доме своей крёстной Е. А. Арсеньевой, где их раннее, ещё в детстве в Тарханах, знакомство с Михаилом Лермонтовым переросло в настоящую дружбу на почве общих литературных интересов. Святослав Афанасьевич познакомил Лермонтова со своим университетским товарищем, журналистом, будущим издателем А. А. Краевским, близким к редакции пушкинского «Современника». В лице С. А. Раевского и А. А. Краевского поэт получил поддержку своему решению стать писателем.

В феврале 1837 года С. А. Раевский был арестован за распространение стихотворения М. Лермонтова «На смерть Пушкина» и вскоре выслан в Петрозаводск в распоряжение олонецкого губернатора А. В. Дашкова. Назначен чиновником особых поручений при губернаторе, участвовал в создании и редактировании первой губернской газеты «Олонецкие губернские ведомости». В своих статьях на страницах газеты пропагандировал необходимость развития краеведения в губернии, представил программу изучения экономики, истории, культуры и быта Олонецкой губернии.

Лермонтов писа́л Раевскому в Петрозаводск: Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что стал виной твоего несчастья. Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты…, но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей дружбы." 

… любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный М. Лермонтов.

В декабре 1838 года Раевский ходатайствовал о разрешении продолжать государственную службу на общих основаниях, Николай I дал разрешение и освободил его от ссылки.

8 мая (26 апреля) 1839 года разрешением управляющего министерством внутренних дел А. Г. Строганова С. А. Раевский переведён на службу в Кавказскую область, служит чиновником особых поручений при губернаторе Кавазской области А. В. Семёнове.

В 1840 году вышел в отставку, поселился в своём имении в Пензенской губернии. В 1847 году женился на Александре Сумароковой, в семье Раевских было пятеро детей.

Интересные факты 
В Государственном Лермонтовском музее «Тарханы» хранится акварельный портрет С. А. Раевского кисти М. Ю. Лермонтова

Примечания

Литература 
 Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография. — М., 1945
 Недумов С. И. О С. А. Раевском // Временник государственного музея «Домик Лермонтова». — Пятигорск, 1947
 Пашков А. М. Друг М. Ю. Лермонтова в Петрозаводске // Краевед Карелии. — Петрозаводск, 1990. С. 88—102.

Ссылки 
 
 Бродский Н. Л. Святослав Раевский, друг Лермонтова
 Биографический словарь краеведов Олонецкой и Архангельской губерний. С. А. Раевский
 Распространитель

Выпускники отделения словесных наук Московского университета
Михаил Лермонтов:Персоналии
Сосланные в Олонецкую губернию
Краеведы Карелии